Toba – jezioro w Indonezji
 Toba – wulkan w Indonezji (zob. katastrofa wulkanu Toba)
 Toba – miasto w Japonii
 Toba – cesarz Japonii
 Toba – grupa etniczna Indian w Argentynie, Boliwii i Paragwaju
 Toba – miejsce gier hazardowych (jap. 賭場)
 Toba – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu środkowobanackim, w gminie Nova Crnja

Zobacz też 
 Go-Toba – cesarz Japonii
 Bitwa pod Toba-Fushimi